

Велика Лука — село, Вадінський район, Пензенська область

Велика Лука — село, Сумська область, Липоводолинський район
 Велика Лука — село, Тернопільська область, Тернопільський район

Див. також 
 Великі Луки (значення)